Otto Schwarz (entomoloog) (1861-1908), Duits leraar en entomoloog
 Otto Schwarz (botanicus) (1900-1983), Duits botanicus, hoogleraar en DDR-politicus
 Otto M. Schwarz (1967), Oostenrijks componist, dirigent en trompettist